Highland Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Highland Park Historic District (Colorado), ID-Nr. 85000082
 Highland Park Historic District (New York), ID-Nr. 92001474
 Highland Park Historic District (Utah), ID-Nr. 98000405
 Highland Park Historic District (West Virginia), ID-Nr. 93000222